Сарра́н — французские фамилия и топоним:
 Сарран, Бернар (1796—1874) — французский журналист, историк, политик и писатель-публицист.
 Сарран, Жан (1780—1844) — французский журналист, публицист и драматург.
 Сарран — коммуна в департаменте Коррез, Новая Аквитания.
 Сарран — коммуна в департаменте Жер, Окситания.